HMAS Parramatta (D55), een Australische torpedobootjager van de Riverklasse.
 HMAS Parramatta (U44), een Australische sloep van de Grimsbyklasse.
 HMAS Parramatta (DE 46), een Australische escortejager van de Riverklasse.
 HMAS Parramatta (FFH 154), een Australisch fregat van de Anzacklasse.